Charlie Sheen (né en 1965), acteur, scénariste et producteur américain, fils de Martin ;
Gillian Sheen (1928-2021), escrimeuse britannique ;
Fulton Sheen (1895-1979), archevêque catholique américain ;
Martin Sheen (né en 1940), acteur américain, père de Charlie ;
Michael Sheen (né en 1969), acteur britannique.